John Fearn (1768-1837), officier de la Royal Navy britannique et explorateur
 John Russell Fearn (1908-1960), écrivain britannique
 Ronnie Fearn (1931-2022), homme politique libéral démocrate britannique
 Scot Fearn (1983-), acteur britannique

Toponyme 
 Fearn : village d'Écosse.

Homonymie de patronyme